Оливье Байссидара Байзо (; 15 августа 1997, Дуала, Камерун) — камерунский футболист, защитник клуба «Филадельфия Юнион» и сборной Камеруна.

Клубная карьера 
Байзо начал карьеру на родине, выступая за местные клубы «Юнион Дуала» и «Рейнбоу».

22 января 2018 года Байзо перешёл в американский «Бетлехем Стил», фарм-клуб «Филадельфии Юнион» в USL. 17 апреля Байзо подписал контракт с «Филадельфией Юнион», показав свой потенциал в предсезонных тренировках клуба. В MLS он дебютировал 23 сентября в матче против «Спортинга Канзас-Сити». 17 августа 2021 года Байзо продлил контракт с «Филадельфией Юнион» на несколько лет.

Международная карьера 
В 2017 года Байзо в составе молодёжной сборной Камеруна принял участие в молодёжном Кубке Африки в Замбии. На турнире он сыграл в матчах против команд ЮАР, Судана и Сенегала.

6 сентября 2016 года в товарищеском матче против сборной Габона Байзо дебютировал за сборную Камеруна.

В 2022 году Байзо принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Кабо-Верде, Гамбия и Буркина-Фасо.

Достижения 
 
  «Филадельфия Юнион»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2020

Международные

 Камерун
 Бронзовый призёр Кубка Африки — 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Камеруна по футболу
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Филадельфия Юнион II»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»